Rosiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Oblast Saporischschja in der südlichen Zentralukraine und war bis 2020 das Verwaltungszentrum des Rajons Rosiwka. Seitdem gehört das Gebiet zum neuen Rajon Polohy.

Die Ortschaft mit 3140 Einwohnern (2019) wurde 1788 erstmals erwähnt, 1823/24 kam es zum Zuzug von deutschen Siedlern (in die sogenannten Planer Kolonien), diese nannten den Ort Rosenberg bzw. Kolonie Nr. 7. 1898 wurde er offiziell wieder auf seinen russischen Namen   (ukrainisch ) umbenannt. Zwischen 1925 und 1939 lag die Siedlung im Luxemburgisch-deutschen Nationalrajon. Die Ortschaft besitzt seit 1938 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Durch die Ortschaft verläuft die Fernstraße N 08 / Territorialstraße T–08–03.

Verwaltungsgliederung 
Am 5. April 2018 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Rosiwka (Розівська селищна громада/Rosiwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch die 21 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die 2 Ansiedlungen Asow und Myrne, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Luhanske und Perschotrawnewe die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Rosiwka (Розівська селищна рада/Rosiwska selyschtschna rada) im Südosten des Rajons Rosiwka.

Am 12. Juni 2020 kam noch die Dörfer Bilowesch, Lystwjanka, Wilne und Wyschnjuwate zum Gemeindegebiet.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Polohy.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Rosiwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 
 Webseite der Siedlungsgemeinde Rosiwka (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Saporischschja
Schwarzmeerdeutsche
Ersterwähnung 1788
Rajon Polohy